Alfred von Kühne (1853-1945), un général prussien ;
 Andy Kühne (1987-), un fondeur allemand ;
 Otto Kühne (1893-1955), militant communiste allemand ;
 Thomas Kühne (1958-), un historien allemand ;
 Viktor Kühne (1857-1945), un général allemand.

Le terme désigne également :
 Kuehne + Nagel (ou Kühne + Nagel), un groupe mondial de logistique.

Voir aussi